Жанибе́к () — многозначный термин.

Имя собственное 
 Джанибек — золотоордынский хан, третий сын Узбек-хана, хан Золотой Орды (1342—1357).
 Жанибек — казахский хан, один из основателей Казахского ханства и его правитель в 1474—1480 годах.
 Жанибек-хан Есимулы — сын Есим-хана, хан Казахского ханства 1628—1643.

Топоним 
 Жанибек — село в Западно-Казахстанской области, административный центр Жанибекского района.
 Жанибек — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.